De 1. divisjon 2001 was het vijfde seizoen van de op-één-na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen waarin in één poule werd gespeeld. Daarvoor bestond de competitie uit twee groepen met elk twaalf deelnemende teams. Het seizoen begon op 21 april en eindigde op 28 oktober 2001. De competitie werd dit seizoen uitgebreid, van 14 naar 16 clubs. Topscorers werden Marino Rahmberg (Raufoss IL) en Bala Garba (FK Haugesund), beiden met 18 treffers.

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background: #ACE1AF"
|1|| Vålerenga||30||19||8||3||71||29||+42||62|-style="background: #ACE1AF"
|2|| Start||30||18||8||4||59||33||+26||62|-style="background: #D0F0C0"
|3||  HamKam||30||18||6||6||59||38||+21||60|-
|4||Haugesund||30||17||5||8||76||44||+32||56|-
|5||Raufoss||30||15||5||10||61||43||+18||50|-
|6||Aalesund||30||13||8||9||65||51||+14||47|-
|7||Sandefjord ||30||13||5||12||59||54||+4||44|-
|8||Skeid||30||12||5||13||50||41||+9||41|- 
|9||Hønefoss||30||10||10||10||45||54||–9||40|- 
|10||Tromsdalen UIL||30||10||9||11||40||56||–15||39|- 
|11||Hødd||30||9||8||13||50||51||–1||35|-
|12||Ørn-Horten||30||10||4||16||41||72||–31||34|- style="background:#FFC0D0;"
|13|| Mandalskameratene||30||9||5||16||49||62||–13||32|- style="background:#FFC0D0;"
|14|| Kongsvinger IL||30||8||5||17||33||57||–24||29|- style="background:#FFC0D0;"
|15|| Kjelsås||30||6||6||18||26||50||–24||24|- style="background:#FFC0D0;"
|16|| Byåsen||30||3||3||24||29||78||–49||12|}

Promotie/degradatie
 Vålerenga IF en IK Start promoveren rechtstreeks naar de Tippeligaen en nemen volgend seizoen de plaatsen in van degradanten Strømsgodset IF en Tromsø IL.
 Hamarkameratene verliest in de play-offs promotie/degradatie over twee duels van Bryne FK, waardoor beide clubs komend seizoen in dezelfde divisie uitkomen als dit seizoen.
 FK Mandalskameratene, Kongsvinger IL, Kjelsås en Byåsen degraderen naar de 2. Divisjon.

Play-offs

Bryne FK handhaaft zich in de Tippeligaen, Hamarkameratene speelt ook in 2002 in de 1. divisjon.

Statistieken
Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met dertien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

KampioensteamVålerenga IF
Øyvind André Bolthof, Steinar Sørlie, Morten Bakke, Ronny Døhli, Andreas Augustsson, Erik Hagen, Freddy dos Santos, Lennart Steffensen, Knut Henry Haraldsen, Hai Ngoc Tran, Tom Henning Hovi, Bjørn Arild Levernes, Pa-Modou Kah, Michel Dinzey, Steffen Karl, Johan Arneng, Amir Sharif, Bjørn Viljugrein, Andreas Skjønsberg, Tobias Grahn, Aasmund Karl Bjørkan, Per Espen Musæus, Rune Bjørnstad Hagen, Kamal Saaliti, Knut Hovel Heiaas, Petter Belsvik, Kristen Viikmäe en Jonas Krogstad. Speler-coach: Kjetil Rekdal.

Zie ook
Noorse voetbalbeker 2001
Noors voetbalelftal in 2001

2001
Competitievoetbal 2001